Giancarlo Fisichella (Rim, 14. siječnja 1973.), bivši je talijanski vozač Formule 1. Aktivno se natjecao od 1996. do 2009. godine, kada je karijeru završio u Scuderiji Ferrari. Nakon toga je tri godine obavljao dužnost testnog vozača momčadi iz Maranella. Danas se bavi vožnjom utrka izdržljivosti kao što su 24 sata Le Mansa, 24 sata Daytone i dr.

Karijera u Formuli 1 
Nastupao je za sljedeće momčadi:

Pobjede u Formuli 1

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)

 Talijanski vozači Formule 1